FAS má více významů:

 Fetální alkoholový syndrom – vrozené poškození dítěte způsobené konzumací alkoholu matkou v průběhu těhotenství
 Free Alongside Ship – mezinárodní doložka Incoterms
 The Federation of American Scientists – federace amerických vědců
 Foras Áiseanna Saothair – irský úřad práce
 Football Association of Singapore – singapurský fotbalový svaz
 Fas ligand nebo Fas receptor – biochemické pojmy
 komplex syntetizující mastné kyseliny, viz syntéza mastných kyselin
 Federace automobilového sportu – FAS AČR federace automobilového sportu, autoklub České republiky
Farm Advisory System - Zemědělský poradenský systém zřizovaný Evropskou unií v rámci Společné zemědělské politiky